Wiązowiec – kolonia wsi Michałów w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Wiązowiec – rodzaj drzew z rodziny konopiowatych
 Wiązowiec – jezioro w Puszczy Augustowskiej